Владимир Любимов:
 
 Любимов, Владимир Николаевич (1855—1902) — артист русской оперы.